

Konačna ljestvica 

PlaUt = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige (u razigravanju); Pla = plasirali se u višu ligu

Ruska nogometna natjecanja